Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 27-es, továbbá 27A, 27B, 27Y jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 27-es busz (Budapest)
 27-es busz (Budapest)megszűnt

 27-es busz (Debrecen)megszűnt

 27-es busz (Dunaújváros)

 27-es busz (Győr)

 27-es busz (Kaposvár)

 27-es busz (Nyíregyháza)

 27-es busz (Pécs)
 27Y busz (Pécs)

 27-es busz (Salgótarján)megszűnt
 27A busz (Salgótarján)

 27-es busz (Sopron)
 27B busz (Sopron)
 27Y busz (Sopron)

 27-es busz (Székesfehérvár)

 27-es busz (Szolnok)

 27-es busz (Szombathely, –2009)megszűnt
 27-es busz (Szombathely)

 27-es busz (Tatabánya)megszűnt
 27A busz (Tatabánya)megszűnt
 27Y busz (Tatabánya)megszűnt

 27-es busz (Veszprém)megszűnt